Personen
Roger Waters
Muddy Waters
John Waters
Crystal Waters
Katarina Waters
Mark Waters
Sarah Waters
Aaron Waters
Bedrijven
Waters Corporation